El apellido Gildemeister puede referirse a las siguientes personas:
María Cecilia Serrano Gildemeister, periodista chilena;
Juan Pedro ("Hans") Gildemeister Bohner, tenista;
Heinz Gildemeister Bohner, tenista.